Paradis secret Tour est la sixième tournée de la chanteuse Jenifer qui fait suite à la sortie de son album Paradis secret.

Cette tournée de 28 dates débute en  à Montpellier, et est interrompue à la suite d'un grave accident de la route dans la nuit du  : après un concert au Cirque Royal de Bruxelles, le van de la chanteuse percute violemment une voiture arrêtée tous feux éteints sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, causant la mort des deux passagers (dont le footballeur Youcef Touati) et blessant grièvement le conducteur. Légèrement blessée mais traumatisée, la chanteuse annule alors le reste de sa tournée.

Setlist 

 Aujourd'hui
 Des idylles
 Les jours électriques
 Sur le fil
 C'est de l'or
 Paradis secret
 Une vie périlleuse
 Un surrisu hè natu
 Au soleil
 Ma révolution
 Mourir dans tes yeux
 Obrigado
 Je danse
 L'altitude
 Tourner ma page
 Sans penser à demain
 Donne moi le temps
 Tout devient possible
Folle et amoureuse
 J'attends l'amour

Backing Band 

 Claviers : Frédéric Fortuny
 Basse : Frédéric Jiménez
 Guitare : Da Silva
 Guitare : Jean Pierre Ensuque
 Batterie : Romain Viallon

Tenues 

Lors de cette tournée a porté deux tenues similaires. La première est constituée d'une chemise blanche oversize ouverte, signée par Riccardo Tisci de la maison Givenchy, d'un mini-short noir déchirée et de chaussures à talon au motif étoilé ou à nœud Candy 80, en coton tissé or pâle de Yves Saint Laurent. 

La deuxième tenue quant à elle est constituée d'une chemise blanche oversize avec des étoiles noires dessus.

Liste des concerts

Notes et références 

Tournée de 2017